Skedvi socken kan syfta på:

 Stora Skedvi socken
 Västra Skedvi socken

Se även 
 Skedevi socken